Ullersdorfer Bach steht für:

 oberes Teilstück des Bielabaches, Zufluss zur Flöha im Erzgebirge, Sachsen
 anderer Name für Ullersbach (Lausitzer Neiße), Zufluss zur Lausitzer Neiße in Tschechien an der Grenze zu Polen